Маринетти:
 Маринетти, Жюльен (род. 1967) — французский художник и скульптор.
 Маринетти, Филиппо Томмазо (1876—1944) — итальянский писатель, поэт, основатель футуризма, один из идеологов фашизма.